

Cinema
When Strangers Meet – film del 1934 regia di Christy Cabanne
L'ora di uccidere (Einer Frisst den anderen, titolo inglese When Strangers Meet) – film del 1964 diretto da Gustav Gavrin, Richard E. Cunha, Ray Nazarro, Albert Zugsmith
When Strangers Meet – film del 2013 diretto da Charles Kaufman

Televisione
When Strangers Meet – episodio del 1960 della serie tv Hong Kong